IX Московский международный кинофестиваль состоялся в 1975 году. Открылся 10 июля 1975 года.

Жюри 
Председатель жюри
 Станислав Ростоцкий, режиссёр (СССР)

Члены жюри:
 Серджо Амидеи — сценарист (Италия)
 Ортенсия Бусси де Альенде — общественнай деятель (Чили)
 Антонин Броусил — теоретик кино (ЧССР)
 Доржпалам Равжаагийн — peжиссёp (МНР)
 Ежи Кавалерович — peжиссёp (ПНР)
 Раму Кариат — peжиссёp (Индия)
 Невена Коканова — актриса (НРБ)
 Комаки Курихара — актриса (Япония)
 Абабакар Самб — peжиссёp (Сенегал)
 Жан-Даниэль Симон — peжиссёp (Франция)
 Иосиф Хейфиц — peжиссёp (СССР)
 Софико Чиаурели — актриса (СССР)
 Монсеф Шарфеддин — работник министерства культуры (Тунис)
 Берт Шнайдер — продюсер (США)

Фильмы-участники 
 «» / Actorul si salbaticii (СРР, peжиссёp Маноле Маркус)
 «» / Den vita vaggen (Швеция, peжиссёp )
 «» / Great expectations (Великобритания, peжиссёp )
 «» / Souvenir of Gibraltar (Бельгия-Франция, peжиссёp )
 «» / Нар хиртсэнжил (МНР, peжиссёp Жамьянгийн Бунтар)
 «» / Em bé Hà Nội (ДРВ, peжиссёp Хай Нинь)
 «Дерсу Узала» (СССР-Япония, peжиссёp Акира Куросава)
 «» / Jouluksi kotiin (Финляндия, peжиссёp )
 «» / La casa del sur (Мексика, peжиссёp Серхио Ольхович)
 «» / El otro Francisco (Куба, peжиссёp Серхио Хираль)
 «Земля обетованная» / Ziemia obiecana (ПНР, peжиссёp Анджей Вайда)
 «» / … (Шри Ланка, peжиссёp )
 «» / Kafr Kasem (Сирия, peжиссёp )
 «Красное яблоко» (СССР, peжиссёp Толомуш Океев)
 «Крепость на песке» / Суна-но уцува (Япония, peжиссёp Ёситаро Номура)
 «» / Селянинът с колелото (НРБ, peжиссёp Людмил Кирков)
 «Маленькие влюблённые» («Мои маленькие влюблённые») / Mes petites amoureuses (Франция, peжиссёp Жан Эсташ)
 «Между ночью и днём» / Zwischen Nacht und Morgen (ГДР, peжиссёp )
 «Мы так любили друг друга» / C’eravamo tanto amati (Италия, peжиссёp Этторе Скола)
 «» / Nazareno Cruz y el lobo (Аргентина, peжиссёp Леонардо Фавио)
 «Наследие» / L’heritage (Алжир, peжиссёp )
 «» («141 минута из незавершённой фразы») / 141 perc a befejezetlen mondatból (ВНР, peжиссёp Золтан Фабри)
 «» / Il’n aura pas de guerre de petrole (Марокко, peжиссёp Сухейль Бен Барка)
 «» / Totstellen (Австрия-ФРГ, peжиссёp Аксель Корти)
 «» / Die Antwort kennt nur der Wind (ФРГ-Франция, peжиссёp Альфред Форер)
 «» / Den siste fleksnes (Норвегия, peжиссёp )
 «» / La regenta (Испания, peжиссёp Гонсало Суарес)
 «» / Rooie Sien (Нидерланды, peжиссёp )
 «» / «Соль земли» / Allpakallpa (Перу, peжиссёp )
 «» / La quema de Judas (Венесуэла, peжиссёp )
 «» / Abnaa El Samt (Египет, peжиссёp )
 «Тигры появляются ночью» / Payak rai thaiteep /  (Таиланд, peжиссёp Сакка Чаручинда)
 «» / Muj bracha ma prima brachu (ЧССР, peжиссёp Станислав Стрнад)
 «Ужицкая республика» / Uzicka republika (СФРЮ, peжиссёp Жика Митрович)
 «» / «Ксала» / Xala (Сенегал, peжиссёp Усман Сембен)
 «» / «30 000!» / Chorus (Индия, peжиссёp Мринал Сен)

Награды 
 Золотые призы

 «Земля обетованная» (ПНР, реж. Анджей Вайда)
 «Дерсу Узала» (СССР-Япония, реж. Акира Куросава)
 «Мы так любили друг друга» (Италия, реж. Этторе Скола)

 Серебряные премии

 «Хор» / «30 000!» (Индия, реж. Мринал Сен)
 «У моего брата отличный братишка» (ЧССР, реж. Станислав Стрнад)
 «Силы земли» / «Соль земли» (Перу, реж. Бернардо Ариас)

 Специальные призы

 режиссёр Золтан Фабри («Незавёршенная фраза» («141 минута из незавершённой фразы»), ВНР)
 «Год затмения солнца» (МНР, реж. Жамьянгийн Бунтар)

 Премии

 актриса Харриет Андерссон («Белая стена», Швеция)
 актриса Фатима Буамари («Наследие», Алжир)
 актёр Мигель Бенавидес («Другой Франсиско», Куба)
 актёр Георги Георгиев-Гец («Крестьянин на велосипеде», НРБ)

 Почётный диплом

 «Кафр Касем» (Сирия, реж. Бурхан Алавия)
 «Ужицкая республика» (СФРЮ, реж. Жика Митрович)
 «Девочка из Ханоя» (ДРВ, реж. Хай Нинь)
 «Крепость на песке» (Япония, реж. Еситаро Номура)
 актриса Малани Фонсека («Как стать взрослой», Шри Ланка)

 Премия ФИПРЕССИ

 «Дерсу Узала» (СССР-Япония, реж. Акира Куросава) — премия
 «Другой Франсиско» (Куба, реж. Серхио Хираль) — диплом

Источники 
 
 
 
 
 

1975
Кинофестивали 1975 года
1975 год в Москве
Июль 1975 года